Bronza (obitelj)
Bronca
 Drombulja, glazbalo